Osoby o tym nazwisku:
 Nataša Krsmanović – serbska siatkarka
 Petar Krsmanović – serbski siatkarz